Stokes

Pessoas
Fred Stokes
George Gabriel Stokes
J. J. Stokes
Lawrence La Fountain-Stokes
Nick Stokes
Rick Stokes
William Stokes

Localidades

Condado de Stokes

Outros
30566 Stokes
Stokes (cratera lunar)
Stokes (cratera marciana)
Teorema de Stokes
Lei de Stokes

Desambiguação